Сезон 2014/2015 стал для Милана 81-м в Чемпионате Италии. Так как в прошлом сезоне команда заняла 8-е место, то этот сезон стал первым без еврокубков с сезона 1998/99. 

На место главного тренера был назначен бывший игрок команды Филиппо Индзаги. Команда под его руководством начала неплохо - 2 победы (над Лацио и Пармой), однако дальше результаты стали хуже. Как итог - 10-е место в чемпионате, это худший результат команды за 33 года (в сезоне 1981/82 "Милан" занял 14-е место и вылетел в Серию B).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини(номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:11.250.000

Зима 

Убытки:4.800.000

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:22.500.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки: 16.050.000

Общая прибыль:22.500.000

Разница: 6.450.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

2014